Franciaország
Servas, település Ain megyében
Servas, település Gard megyében